Florian Iberer (né le  à Graz en Autriche) est un joueur professionnel de hockey sur glace autrichien. Il évolue au poste de défenseur. Il est le frère de Matthias Iberer.

Biographie

Carrière en club 
Formé au EC Graz, il débute en senior dans la Nationalliga, le deuxième niveau national en 1999. La saison suivante, il découvre le championnat d'Autriche. De 2005 à 2008, il évolue dans les ligues mineures d'Amérique du Nord. Il a également joué dans les deuxièmes niveaux suédois et allemands. Il remporte le titre de champion d'Autriche 2013 avec l'EC Klagenfurt AC.

Carrière internationale 
Il représente l'Autriche au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il participe à son premier championnat du monde en 2013.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1999-2000|| Graz 99ers|| Nationalliga|| 24|| 0|| 4|| 4|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Graz 99ers || Autriche|| 39|| 0|| 1|| 1|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Graz 99ers|| Autriche || 32|| 1|| 4|| 5|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Graz 99ers|| Autriche || 39|| 0|| 3|| 3|| 22||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Graz 99ers|| Autriche || 44|| 1|| 4|| 5|| 16|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2004-2005|| Graz 99ers|| Autriche || 48|| 2|| 4|| 6|| 43|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2005-2006|| Jackals d'Elmira || UHL|| 61|| 3|| 27|| 30|| 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2005-2006|| Mallards de Quad City || UHL|| 10|| 0|| 3|| 3|| 7|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Aces de l'Alaska || ECHL|| 49|| 2|| 13|| 15|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Wings de Kalamazoo|| LIH|| 33|| 9|| 21|| 30|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| EHC Liwest Linz|| Autriche || 3|| 0|| 0|| 0|| 6|| 11|| 3|| 0|| 3|| 12
|-
| 2008-2009|| EHC Liwest Linz|| Autriche || 52|| 5|| 19|| 24|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Graz 99ers|| Autriche|| 54|| 3|| 13|| 16|| 20|| 4|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2011-2012|| Dresdner Eislöwen || 2.Bundesliga|| 47|| 15|| 16|| 31|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| IF Troja-Ljungby || Allsvenskan|| 25|| 3|| 6|| 9|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| EC Klagenfurt AC|| Autriche || 25|| 4|| 9|| 13|| 2|| 15|| 1|| 7|| 8|| 2
|-
|2013-2014 || EC Klagenfurt AC || Autriche || 54|| 10|| 20|| 30|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Vienna Capitals || Autriche || 54|| 6|| 22|| 28|| 10|| 15|| 4||6 || 10||4
|-
|2015-2016 || Vienna Capitals || Autriche || 52 || 8 || 20 || 28 || 12 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|2016-2017 || Royals de Reading || ECHL ||70 ||9 ||32 ||41 ||25 ||6 ||0 ||1 ||1 ||2 
|-
|2017-2018 || Graz 99ers || Autriche ||31 ||3 ||4 ||7 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || HC Litvínov || Extraliga tch. ||10 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2018-2019 || Újpesti TE || Erste Liga ||4 ||2 ||2 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2018-2019 || VEU Feldkirch || AlpsHL ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||2 ||0 ||3 ||3 ||2

Notes et références 

Naissance en décembre 1982
Naissance à Graz
Joueur international autrichien de hockey sur glace
Joueur du Graz 99ers
Joueur du EHC Liwest Linz
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur des Mallards de Quad City (UHL)
Joueur des Aces de l'Alaska
Joueur des Wings de Kalamazoo (2007-2009)
Joueur du EC Klagenfurt AC
Joueur de roller in line hockey
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Vienna Capitals
Joueur du IF Troja-Ljungby
Joueur des Dresdner Eislöwen
Joueur du HC Litvínov
Joueur des Royals de Reading